Flor - em inglês, flower

Pessoas
William Henry Flower

Outros
Flower (canção de Kylie Minogue)
Flower (canção de L'Arc~en~Ciel)
Flower (canção de Soundgarden)
Flower (grupo japonês)
Flower (jogo eletrônico)

Desambiguação